fotodioda półprzewodnikowa
 fotodioda próżniowa